Большой Северный полуостров (), или просто Северный полуостров (), — крупный полуостров на севере канадского острова Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

География 
Большой Северный полуостров является самым крупным и самым протяжённым полуостровом канадского острова Ньюфаундленд. Его граница проходит вдоль западного побережья Ньюфаундленда от залива Бонн на юге до мыса  на севере, далее огибает северную часть с запада на восток до мыса , и далее идёт на юг к заливу Уайт-Бей вплоть до его южной оконечности, где находится небольшой город Хампден. В состав полуострова входят и другие мелкие полуострова и мысы: с восточной стороны — Кейп-Руж (Cape Rouge) и Кейп-Фокс (Cape Fox), а с западной — Нью-Фероль-Пойнт (New Ferolle Point),  (Point Riche) и Коу-Хед (Cow Head).

Большой Северный полуостров с запада омывается заливом Святого Лаврентия, с востока — морем Лабрадор и заливом Уайт-Бей, а с севера — проливом Белл-Айл, отделяющим остров Ньюфаундленд от полуострова Лабрадор и соединяющим залив Святого Лаврентия и море Лабрадор. Линию, ограничивающую Большой Северный полуостров с юга, приблизительно можно получить, соединив прямым отрезком населённые пункты Роки-Харбор (у северной оконечности залива Бонн) и Хампден (у южной оконечности залива Уайт-Бей). Протяжённость полуострова составляет около , а его наибольшая ширина — около . Площадь полуострова составляет около .

С точки зрения рельефа Большой Северный полуостров можно разделить на две области — горные районы Лонг-Рейндж (являющиеся частью Аппалачей) и примыкающая к ним прибрежная полоса. В южной части полуострова находится национальный парк Грос-Морн, высшая точка которого — вершина горы Грос-Морн — находится на высоте .

Населённые пункты в основном расположены у побережья, наиболее крупные из них — Сент-Антони, Роки-Харбор, , Порт-о-Шуа и Норрис-Пойнт.

История 
Индейские поселения на Большом Северном полуострое существовали с 3-го тысячелетия до нашей эры. В частности, на месте, где расположен современный Порт-о-Шуа, в 2400—1200 годах  жили индейцы морской архаической культуры, примерно с 800 года  до 100 года  там жили палеоэскимосы культуры Гросуотер, а с начала нашей эры до 700 года — палеоэскимосы культуры Дорсет.

На самой северной оконечности полуострова расположен историко-археологический памятник Л’Анс-о-Медоуз, где находятся остатки поселения викингов XI века.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 

География Ньюфаундленда и Лабрадора
Полуострова Канады
Ньюфаундленд